Caroline Bourtayre, golfeuse française ;
 Henri Bourtayre (1915-2009), auteur français de la musique de plus d’un millier de chansons ;
 Jean-Pierre Bourtayre (1942- ), compositeur français.
Patronyme français